CPM:
 CPM () — управление эффективностью организации;
 CPM () — метод критического пути;
 CPM ( — цена за тысячу) — стоимость 1000 показов рекламного объявления (в интернете);
 CP/M — операционная система для 8-разрядных микрокомпьютеров;
 CPM (Characters Per Minute) — Число символов в минуту. Показатель скорости передачи данных или скорости печати на клавиатуре.